Чемпионат Европы по автогонкам 1935 года стал третьим сезоном чемпионата Европы AIARC. Победителем чемпионата стал немецкий автогонщик Рудольф Караччола из команды Mercedes-Benz. Он выиграл четыре и семи гонок сезона. Были введены две новых национальных Гран-при: Бельгии, Испании.

Гран-при

Финальное положение в чемпионате

Ссылки 
 

Гран-при до Формулы-1
Гонки машин с открытыми колёсами
Автоспорт в Европе
Чемпионат Европы по автогонкам
Чемпионаты Европы в 1935 году